Q*bert – videogioco
DJ Qbert – disc jockey e compositore statunitense